Pascin : pseudonyme de l'artiste Julius Mordecai Pincas
 Pascin : bande dessinée inspirée par cet artiste